Gangliostilbe är ett släkte av svampar. Gangliostilbe ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gangliostilbe